Bevern steht für:
 Bevern (westfälisches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht zu Ost- und Westbevern, Landkreis Warendorf
 Bevern (niedersächsisches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht zu Bevern, Landkreis Holzminden
 V 190, als Claus von Bevern Versuchsboot der deutschen Kriegsmarine

Orte / Samtgemeinde:
 Bevern (Landkreis Holzminden), Gemeinde im Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Bevern (Holstein), Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Bevern (Essen), Ortsteil der Gemeinde Essen (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Bevern (Bremervörde), Ortsteil der Stadt Bremervörde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

 Samtgemeinde Bevern im Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Bauwerke:
 Haus Bevern, Burg in Ostbevern, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Bevern, Schloss in Bevern, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

Bevern ist der Familienname folgender Personen:
 Claus von Bevern, Geschwaderchef der Kurbrandenburgischen Marine im 17. Jahrhundert
 Ernst von Bevern, Domherr in Münster
 Heinrich von Bevern († 1608), Domherr in Münster und Domkantor in Osnabrück
 Johannes von Bevern († 1478), Domherr in Münster
 Ludolf von Bevern, Domherr im Münster
 Maximilian von Bevern, Domherr in Münster
 Nikolaus von Bevern († 1484), Domherr in Münster
 Wennemar von Bevern († 1475), Domherr in Münster

Siehe auch:
 Bever
 Beveren (Begriffsklärung)
 Ostbevern